Samarija (grad), drevni grad u Kraljevstvu Izrael

Samarija (pokrajina), povijesna pokrajina na zapadnoj obali Jordana